Asger Jorn (1914-1973), artiste danois
 Jørn Utzon (né en 1918), architecte danois
 Jørn Lande: chanteur norvégien de heavy metal et de hard rock
 Jorn: groupe de heavy metal fondé par le chanteur norvégien Jørn Lande